Малпасо има више значења:

 Малпасо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Малпасо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Малпасо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Малпасо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Малпасо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Малпасо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Малпасо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Малпасо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Малпасо, Малпасито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Малпасо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику